Helen Leumann (1943-2014), Zwitserse politica
 Katrin Leumann (1982), Zwitserse mountainbikester en veldrijdster

Zwitserse achternaam